Ljubija (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor, BiH
 Ljubija (rijeka), rijeka u BiH
 Ljubija (jezero), jezero u BiH

Prijedor